Przystań AZS w Toruniu – przystań – marina na Wiśle w prawobrzeżnym Toruniu.

Przystań AZS uznana została przez Polski Związek Towarzystw Wioślarskich za obiekt strategiczny dla rozwoju wioślarstwa w Polsce i ważny ośrodek szkolenia centralnego i wojewódzkiego w tej dyscyplinie.

Lokalizacja 
Przystań AZS zlokalizowana jest w zachodniej części Bulwaru Filadelfijskiego (dojazd od ulicy ks. Jerzego Popiełuszki).

Charakterystyka 
Przystań AZS służy sekcji wioślarskiej Akademickiego Klubu Sportowego UMK Toruń, uczniom Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz toruńskim miłośnikom żeglarstwa.

Przystań - marina 
Pierwsza przystań dla AZS powstała w 1946 roku przy ulicy Przybyszewskiego. W latach 1958-1960 wybudowano nową, w obecnej lokalizacji. Do czasu przebudowy, która miała miejsce w latach 2012 – 2014, przystań nie przechodziła żadnych poważnych remontów.

Przebudowa przystani była częścią większego projektu pn. „Rewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego wraz z nabrzeżem Wisły na odcinku od mostu drogowego do przystani AZS w Toruniu”, który został sfinansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu miasta. W ramach remontu wykonano:
 26 punktów cumowych
 przyłącze wodociągowe
 pomosty pływające 
 oświetlenie
 monitoring
Ponadto wyremontowano 160 metrów umocnień brzegowych.

Uroczyste otwarcie przystani, w ramach którego odbył się piknik „Twarzą do Wisły”, miał miejsce 30 maja 2014 roku przy udziale prezydenta Torunia i marszałka województwa, a nazajutrz, 31 maja, wyruszyły stamtąd tradycyjne regaty Związku Miast Nadwiślańskich.

Wiosną 2017 roku przeprowadzono oczyszczanie z mułu basenu portowego.

Zaplecze treningowo-szkoleniowe 
W skład przystani AZS wchodzi również zaplecze treningowe - Przystań Toruń, którego otwarcie nastąpiło 16 grudnia 2016 roku. W nowym kompleksie wielofunkcyjnym znajdują się:
 baseny wioślarskie
 pomieszczenie ergonometrów
 siłownia  
 hangary na łodzie wioślarskie i żeglarskie 
 szkutnie do naprawy sprzętu
 pomieszczenia socjalno-sanitarne dla turystów, m.in. kuchnia i prysznice, umożliwiające wykorzystywanie przystani na potrzeby rekreacyjno - turystyczne
 pokoje hotelowe
 pomieszczenia obsługi

Szkoła 

W Toruniu istnieje od 1997 roku Szkoła Mistrzostwa Sportowego, która stwarza ofertę dla uzdolnionej młodzieży z całego regionu, trenują w niej m.in. wioślarze.

Zobacz też 
 Sport w Toruniu
 Transport i infrastruktura rzeczna w Toruniu
 Powodzie i regulacja Wisły w Toruniu
 Strona internetowa "Marina" MOSiR Przystań Jachtowa w Toruniu

Przypisy 

Porty rzeczne w Toruniu
AZS UMK Toruń
Sport w Toruniu
Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Toruniu